Аманда Форман ()  — имя и фамилия следующих персоналий:
 Форман, Аманда (род. 1965) — американская актриса.
 Форман, Аманда (род. 1968) — британо-американская писательница и историк, дочь Карла Формана.